Соломонова печать — печать царя Соломона.
 Соломонова печать — растение купена.

Примечания